Mas de l'Hereu o Mas de l'Hereuet, a Montbrió del Camp.
 Mas de l'Hereu, al Meüll.